Ard al-Furatayn, también conocido como Ardulfurataini Watan (en árabe, أرض الفراتين, La tierra de los dos ríos) era el himno nacional de Irak empleado desde 1981 hasta 2003. 

El himno glorificaba en particular la arabidad, la historia de Irak así como al Partido Baaz en el poder en aquel entonces.

Historia 
Fue adoptado en 1981. Su letra fue escrita por Shafiq al-Kamali (fallecido en 1984) con música compuesta por Walid Gholmieh. El himno está compuesto por tres estrofas.

Las letras mencionan a personas importantes de la historia del país como Saladín, Harún al-Rashid y Al-Muthanna ibn Haritha, con la última estrofa alabando al baazismo. 

Al ser tocada en breves interpretaciones, el coro se cantaba dos veces, precedida de una introducción instrumental. En otras interpretaciones cortas, el coro se cantaba doble, de ahí se cantaba la primera estrofa una sola vez, y se volvía a cantar el coro dos veces al final. En la versión completa del himno, el coro se canta dos veces al principio, de ahí se canta cada una de las tres estrofas, separadas por el coro cantado doble, y al finalizar se vuelve a cantar el coro dos veces.

Después del derrocamiento del régimen baazista de Sadam Hussein en 2003, se adoptó a "Mawtini" como himno de transición, previamente empleado como himno de Irak entre 1958 y 1965. No se le debe confundir con el actual himno de Irak que también se llama Mawtini, el cual reemplazó al primero un año después, en 2004.

Transcripción literal

Véase también 
República de Irak

Enlaces externos 

Símbolos de Irak
Irak